Гранха Сан Хосе има више значења:

 Гранха Сан Хосе (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Сан Хосе (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Хосе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Хосе, Пуенте де Диос (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гранха Сан Хосе (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гранха Сан Хосе (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику